

Cinema e televisão 
[[Tango (animação)|Tango (animação)]] — desenho animado polonêsTango & Cash — filme com Sylvester Stallone (1979)Tango Tangles — filme com Charles Chaplin (1914)Quase um Tango... — filme brasileiro com Marcos Palmeira, 2009Último Tango em Paris — filme com Marlon Brando, 1972

 Esporte 
Adidas Tango — bola de futebol usada na Copa de 1978
Adidas Tango España — bola da Copa de 1982

 Geografia 
Província de Tango — província do Japão
Calera de Tango — comuna chilena
Tango (Cuanza Norte) — cidade de Angola

 Música 
Tango — música e dança típicas da Argentina
Tango eletrônico
Tango finlandês
Tango brasileiro ou maxixe — genêro de música brasileira
Disco Tango — canção dinamarquesaTango 3.0 — álbum da banda Gotan ProjectTango & Thrash — álbum da banda Municipal Waste''

Desambiguações de música
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de esportes
Desambiguações de cinema